Територія штату Делавер розділена поміж 3 графствами: Кент (Kent), Нью Кастл (New Castle), Сассекс (Sussex)

В свою чергу, в графства об'єднані кілька видів самоврядних одиниць-муніципалітетів: міста (сіті), містечка, а також села. Окрім того, графству підпорядковані напряму, так звані — Статистично відокремлені території-місцевості, які являють собою поселення різної кількості населення — від 4 тисяч і до 7 чоловік, а також просто відокремлені території/одиниці (колишні поселення чи наземні об'єкти).

Графство Кент 

Графство Кент займає територію, площею в 2 072 км², на якій мешкає близько 162,310 жителів, які, в свою чергу, розділені в таких населених пунктах:

Статистично виокремлені території-місцини (CDPs) та відокремлені території/одиниці (Unincor. area):

Графство Нью-Касл 
Графство Нью-Касл займає територію, площею в 1 278 км², на якій мешкає близько 538 480 жителів, які, в свою чергу, розділені в таких населених пунктах:

Статистично виокремлені території-місцини (CDPs) та відокремлені території/одиниці (Unincor. area):

Графство Сассекс 
Графство Сассекс займає територію, площею в 3 097 км², на якій мешкає близько 197,145 жителів, які, в свою чергу, розділені в таких населених пунктах:

Посилання 
 Статистика по штату Делавер

Населені пункти Делаверу